Live at Hammersmith Odeon — шостий концертний альбом англійської рок-групи Black Sabbath. Випущений 1 травня 2007 року.

Композиції 
 E5150"
 «Neon Knights»
 «N.I.B.»
 «Children of the Sea»
 «Country Girl»
 «Black Sabbath»
 «War Pigs»
 «Slipping Away»
 «Iron Man»
 «The Mob Rules»
 «Heaven and Hell»
 «Paranoid»
 «Voodoo»
 «Children of the Grave»

Склад 
 Гізер Батлер — бас
 Тоні Айоммі — гітара
 Ронні Джеймс Діо — вокал
 Вінні Аппісі — ударні

Джерела 
 Live at Hammersmith Odeon  allmusic
 Live at Hammersmith Odeon  last.fm

Альбоми Black Sabbath
Травень 2007